Здесь представлен список консулов-десигнатов — людей, которые были избраны или предназначены на высшую политическую должность Римской республики или Римской империи — консула, но по какой-то причине не сумели вступить в должность в начале года: по причине смерти, опалы или в связи с изменениями в имперской администрации.

VI век до н. э. — II век до н. э.

I век до н. э.

I век

II век

III век

IV век—V век

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Списки:Древний Рим
Д
Хронологии древности